Topografie
Casablanca (stad), een stad in Marokko
Grand Casablanca, een regio in Marokko
Casablanca (provincie), een provincie binnen die regio, grotendeels bestaande uit de stad Casablanca
Casablanca (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Valparaíso

Films en televisie
Casablanca (film), een Amerikaanse film uit 1942
Casablanca (tv-miniserie), een Amerikaanse tv-miniserie uit 1983

Overige
Conferentie van Casablanca, de zevende bijeenkomst van de geallieerde leiders in de Tweede Wereldoorlog
Casablanca (jazzclub), een Amsterdamse jazzclub
Casa Blanca (festival), een gratis jaarlijks festival in Hemiksem
Estadio de Liga Deportiva Universitaria, voetbalstadion in de Ecuadoraanse stad Quito met de bijnaam La Casa Blanca
 Casablanca Records, Amerikaans platenlabel voor dansmuziek